Zlotowski steht für:
 Powiat Złotowski, ein Landkreis in Polen

Zlotowski ist der Familienname folgender Personen:
 Kosma Złotowski (* 1964), polnischer Politiker
 Mischa Zlotowski (* 1982), deutscher Basketballspieler
 Rebecca Zlotowski (* 1980), französische Filmregisseurin und Drehbuchautorin